Bien de Interés Cultural puede hacer referencia de forma específica a:
 Bien de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, figura de protección del patrimonio cultural de Buenos Aires.
 Bien de Interés Cultural (Colombia), figura de protección de patrimonio cultural de Colombia.
 Bien de Interés Cultural (España), figura de protección de patrimonio cultural de España.

 Bien de Interés Cultural (Venezuela), figura de protección de patrimonio cultural de Venezuela.

Bien de interés cultural puede hacer referencia de forma genérica a:
 Patrimonio cultural, denominación genérica para hacer referencia a la herencia cultural propia de una comunidad.
 Monumento histórico de Francia.
 Monumento clasificado (Reino Unido).
 Bien de Importancia Cultural, 重要文化財, figura de protección de patrimonio cultural de Japón.
 Monumento nacional, monumento de importancia para una nación.

Referencias 

Bienes de interés cultural